Во-ан-Пре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 85 км на південний захід від Діжона, 40 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Во-ан-Пре на сайті французького Національного інституту географії
 Во-ан-Пре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во-ан-Пре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во-ан-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во-ан-Пре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара